Vindeln (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Vindeln (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.